Meller steht für:

 Meller (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Meller (Ofen), österreichische Marke für Wohnungsöfen
 Mellerhöfe, Ortsteil von Erftstadt
 Perfetti Van Melle, italienischer Süßwarenhersteller